Petr Horák – czeski filozof
 – czeski snowboardzista